Reklai ist der Familienname folgender Personen:

 Johnny Reklai (1948–2007), palauischer Geschäftsmann und Politiker
 Leilani Reklai (* 1966), palauische Politikerin